De UEFA Champions Leaguefinale van het seizoen 2010/11 is de negentiende finale in de geschiedenis van de Champions League. De wedstrijd vond plaats op 28 mei 2011 in het Wembley Stadium in Londen. Doordat FC Barcelona het tegen Manchester United opnam, was de finale een heruitgave van de finale van 2009. Bij elke ploeg kwamen 9 spelers in actie die in 2009 ook meespeelden in de finale.

Bij FC Barcelona mocht Ibrahim Afellay net voor affluiten invallen voor Pedro. Bij Manchester United stond Edwin van der Sar in doel. Het was zijn allerlaatste officiële wedstrijd als voetballer en zijn vijfde Champions Leaguefinale.

De Argentijn Lionel Messi werd na de finale door zowel de UEFA als de supporters verkozen tot "Man van de Match".

Voorgeschiedenis
FC Barcelona en Manchester United hadden een rijke voorgeschiedenis, maar het was vooral de Champions Leaguefinale uit 2009 waar iedereen naar verwees. Het was de laatste confrontatie tussen beide partijen. FC Barcelona won toen overtuigend met 2-0. Ook nu werd FC Barcelona beschouwd als favoriet.

Prijsuitreiking
Niet aanvoerder Carles Puyol of gelegenheidsaanvoerder Xavi mocht de trofee als eerste in ontvangst nemen, wel linksachter Éric Abidal. De Franse verdediger was er in 2009 niet bij in de finale vanwege een schorsing. Ook nu was zijn deelname niet vanzelfsprekend. In maart 2011 was er namelijk leverkanker vastgesteld bij Abidal. De verdediger werd geopereerd en herstelde snel. Uit respect van zijn ploeggenoten mocht hij als eerste de beker in de lucht steken.

Wedstrijddetails

Externe link
European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

2010
Europacupvoetbal 2010/11
FC Barcelona
Manchester United FC
Sportevenement in Londen
UEFA Champions League 2011